Kakamega : ville du Kenya ;
 Kakamega : comté du Kenya ;
 Kakamega, genre de passereaux de la famille des Arcanatoridae, comprenant une seule espèce Kakamega poliothorax, le Kakameg à poitrine grise (anciennement Akalat à poitrine grise) ;
 Bulbul de Kakamega, espèce de passereaux de la famille des Pycnonotidae ;
 forêt de Kakamega : réserve nationale du Kenya.